

Filozofia 
 Teano (gr. Theano) – filozofka i matematyczka starożytnej Grecji, żona Pitagorasa

Geografia 
 Teano – miejscowość i gmina we Włoszech

Mitologia 
 Teano (gr. i łac. Theano) – w mitologii greckiej królewna, córka Danaosa
 Teano (gr. i łac. Theano) – w mitologii greckiej królewna, córka Kisseusa, kapłanka Ateny
 Teano (gr. i łac. Theano) – w mitologii greckiej królowa, żona Metapontosa